Nouadhibou bezeichnet:

die mauretanische Stadt Nouadhibou
die Verwaltungsregion Dakhlet Nouadhibou
das deckungsgleiche Département Nouadhibou
die Halbinsel Ras Nouadhibou
die Meeresbucht Dakhlet Nouadhibou (Bucht)